Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2018 (англ. 2018 St. Petersburg Ladies Trophy) — розыгрыш женского профессионального международного теннисного турнира, являющегося частью премьер-серии WTA. Проводился с 29 января по 4 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах  СК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо».

Турнир-2018 является 3-м по счёту в рамках WTA. В этом году он относился к Премьер-турнирам WTA, проводящихся в рамках WTA Тура. Общий призовой фонд турнира составил 799 000 долларов, призовой фонд основных соревнований — 733 900 долларов. Титульным спонсором выступило ООО «Газпром экспорт».

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Кристина Младенович
 Парный турнир —  Елена Остапенко /  Алисия Росольска

Общая информация 

В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

Среди сеянных игроков в одиночном турнире принимали участие 1-я ракетка мира она же 1-я сеянная датчанка Каролин Возняцки, 2-я сеянная на турнире стала Елена Остапенко из Латвии (№ 7 в мире), 3-я сеянная француженка Каролин Гарсия (№ 8 в мире), 4-я ещё одна француженка Кристина Младенович (№ 11 в мире), которая в этом году защищала титул. Гарсия выбыла во втором раунде, а Возняцки и Остапенко в четвертьфинале. Младенович смогла дойти до финала, но в шаге от второй победы подряд её остановила Петра Квитова, которая получила специальное приглашение на турнир. Всего в одной сетке сыграло семь россиянок и лучше всех смогла себя проявить, № 8 посева Дарья Касаткина, которая смогла выйти в полуфинал, уступив там Кристине Младенович.

В парном турнире главный приз завоевали Тимея Бачински и Вера Звонарёва. В финале они обыграли Аллу Кудрявцеву и Катерину Среботник. Прошлогодние чемпионки Елена Остапенко и Алисия Росольская свой титул не защищали, однако Росольская в паре с Ларой Арруабарреной сыграла в этом году, но уступила уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Петра Квитова обыграла  Кристину Младенович со счётом 6-1, 6-2.
 Квитова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Младенович сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=170
| score-width=15

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= Кристина Младенович
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=WC
|RD1-team02= Петра Квитова
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Тимея Бачински /  Вера Звонарёва''' обыграли  Аллу Кудрявцеву /  Катерину Среботник со счётом 2-6, 6-1, [10-3].
 Бачински выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Звонарёва выиграла 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин
 Теннис в России в 2018 году
 Кубок Невы
 WTA Тур 2018
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Январь 2018 года
Февраль 2018 года
2018 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2018 году